Premier gouvernement Clément Mouamba, du  au  ;
 Deuxième gouvernement Clément Mouamba, du  au 4 mai 2021

Voir aussi 
 Clément Mouamba
 Gouvernement de la République du Congo